«Теневая зона», также встречается перевод «Тёмная зона» () — американский фантастический фильм ужасов режиссёра Джозефа С. Кардоне.

Сюжет 
В одной из подземных лабораторий американскими учёными космического агентства НАСА проводятся медицинские эксперименты, касающиеся искусственного погружения человека в состояние анабиоза. Во время одного из таких экспериментов участник погибает от кровоизлияния в мозг.
Для расследования этого инцидента в лабораторию прибывает представитель НАСА — капитан Хикок. Истинную причину трагедии пытаются скрыть от капитана врачи — руководитель эксперимента Джонатан Ван Флит и его ассистент доктор Эрхар. Выясняется, что в ходе экспериментов в наш мир попало опасное существо из другого измерения, которое начинает убивать сотрудников лаборатории одного за другим, принимая форму худших страхов каждого.

В ролях 
 Луиза Флетчер — доктор Эрхарт
 Дэвид Бикрофт — капитан Хикок
 Джеймс Хонг — Джонатан Ван Флит
 Фредерик Флинн — Томи Шиверс
 Шоун Уэтерли — Др. Кидвэлл
 Морин Флаэрти — Дженни
 Лу Леонард — миссис Каттер

Критика 
Журнал Starburst дал фильму положительный отзыв и 7 из 10 звезд, назвав его «малоизвестным», но, тем не менее, «приятным сюрпризом». Рецензент Джулиан Уайт особо похвалил производственный дизайн фильма и персонажей.

Ссылки

Примечания 

Фантастические фильмы 1989 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы ужасов 1989 года
Фильмы ужасов США
Фильмы Джозефа Кардоне
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях